Pesmapán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pesmapán (östra Cuetzalan del Progreso kommun), Puebla, 
 Pesmapán (västra Cuetzalan del Progreso kommun), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar